CNH, sigle composé des trois lettres C, N et H, peut faire référence à :
 CNH Industrial, une société néerlandaise de véhicules commerciaux et utilitaires, de machines agricoles et d'engins de chantier, filiale du groupe Fiat ;
 CNH Global, une ancienne société américaine ayant fusionné avec Fiat Industrial au sein de CNH Industrial ;
 Conseil national de l’habitat, en France.

CNH est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport municipal de Claremont, dans le New Hampshire, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports